Jerusalem kan henvise til flere artikler:

 Jerusalem – hovedstaden i Israel
 Jerusalem (hymne) - hymne
 Jerusalem-distriktet – administrativt distrikt i Israel
 Jérusalem – opera af Giuseppe Verdi
 Jerusalem (roman) – roman af Selma Lagerlöf
 Jerusalem (film) – film fra 1996 af Bille August
 Jerusalem (dokumentarfilm) – merikansk dokumentarfilm fra 2014 af Daniel Ferguson
 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem
 Siegfried Jerusalem – (f. 1940) tysk operatenor